

Cinema 
 Rumble – film del 2002 diretto da Jani Volanen
 Rumble – film del 2016 diretto da R. Ellis Frazier
 Rumble: Il grande spirito del rock – documentario del 2017 diretto da Catherine Bainbridge e Alfonso Maiorana

Geografia 
Regno Unito
 Rumble – scoglio della Scozia
Stati Uniti d'America
 Rumble – comunità non incorporata dell'Indiana
 Rumble – comunità non incorporata della Virginia Occidentale

Informatica 
 Rumble – piattaforma di video online canadese

Musica 
 Rumble – singolo di Link Wray & His Ray Men del 1958
 Rumble – singolo degli You Am I del 1998
 Rumble – singolo di Excision del 2018

Persone 
 Paul Rumble – calciatore inglese
 Tony Rumble – wrestler statunitense